Гран-при Великобритании 1960 года (официально XIII RAC British Grand Prix) — автогонка, прошедшая 16 июля 1960 года на трассе Сильверстоун, Нортгемптоншир, Англия. Она стала седьмой гонкой сезона 1960, последнего сезона, в котором использовались двигатели с максимальным объёмом 2,5 литра. Гонку выиграл действующий чемпион мира, австралиец Джек Брэбем. Второе место занял Джон Сертис, третье - Иннес Айрленд.

Гонка 

|}

Поул-позиция: Джек Брэбем - 1:34,6
Быстрый круг: Грэм Хилл - 1:34,4
Cooper-Climax стала первой командой которая выиграла кубок конструкторов за три гонки до конца чемпионата.
Первый подиум для Джона Сертиса

Положение в чемпионате после Гран-при

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

 (Race results and statistics.)
 
 

Гран-при Великобритании